Na, NA o n/a puede referirse a:

 Na, elemento químico Sodio.
 Na, preposición.
 NA, símbolo del número de Avogadro.
 NA, abreviación de Nomina Anatómica, un sistema de nomenclatura anatómica usado de forma internacional.
 Na, código alfa-2 de la ISO 3166-1 asignado a Namibia.
 .na es el dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Namibia.
 NA, código provincial de Navarra en las matrículas automovilísticas de España.
Ña, tratamiento de respeto, abreviado de «señora».
 な, carácter silábico de la escritura japonesa.
 N/a, abreviación de uso común en el inglés.
 Nueva Antioquia, Colombia.
 Ciudad de Nueva Antioquia, Colombia.
 Norte América, región del continente americano.
 Partido Nueva Alianza, partido político mexicano.
 Neuróticos Anónimos, (N/A) es una organización de ayuda para personas con problemas mentales.
 Narcóticos Anónimos, (NA) es una organización de ayuda para personas con problemas de drogradicción.

Siglas